Christiane Féral-Schuhl (née en 1957), avocate spécialisée française ;
 Jean-Jacques Schuhl (né en 1941), un écrivain français ;
 Justin Schuhl (1870-1965), rabbin, instituteur et aumônier français ;
 Moïse Schuhl (1845-1911), grand-rabbin français ;
 Pierre-Maxime Schuhl (1902-1984), philosophe français.

Patronyme français
Patronyme alsacien
Patronyme allemand